Francja:
 Lajoux – gmina
 Lajoux – osiedle w gminie Thollon-les-Mémises

Szwajcaria:
 Lajoux – gmina w kantonie Jura, w okręgu Franches-Montagnes

Zobacz też:
 La Joux